Hrabri ljudi (30 Godina Na Sceni) naziv je kompilacijskog albuma Gabi Novak i Arsena Dedića, objavljenoga 1988. godine. Album je izdan povodom njihovog 30 godišnjeg scenskog rada. Album je kompilacija novih i već objavljenih pjesama te novih aranžmana već objavljenih pjesama.

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Hrabri ljudi

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1988.